Pérez Díaz puede referirse a:

 Julio Pérez Díaz (n. 1960), demógrafo español, creador de la teoría de la revolución reproductiva;
 Miguel Pérez Díaz (n. 1976), músico español;
 Norma Cecilia Pérez Díaz (n. 1966), política chilena, fue Ministra de Estado de Chile y
 Patricio Pérez Díaz (n. 1980), futbolista chileno.